Martha Valdés puede referirse a:

 Martha Valdés, actriz mexicana;
 Marta Valdés, compositora y cantante cubana.